Virelles kann folgendes sein:

 David Virelles, ein kubanischer Jazzpianist
 Virelles (Belgien), ein Ortsteil der belgischen Stadt Chimay in der wallonischen Provinz Hennegau